Waters steht für:
 Waters (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Daly Waters, australische Stadt
 Reiner Waters, ehemaliges Webereiunternehmen
 Waters Corporation, US-amerikanisches Technologieunternehmen

Siehe auch:
 Watters
 Walters